Andrew McCrary, né le  à Cleveland, dans l'Ohio (USA), est danseur-sur-glace.  Il patine pour la fédération suisse avec Solène Pásztory, de Genève, Suisse.  Les deux patineurs s'entraînent à Lyon, France. 

Patineur artistique américain
Naissance à Cleveland
Naissance en janvier 1986